A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), adotada em 22 de maio de 1969, e assinada no dia seguinte, codificou o direito internacional consuetudinário referente aos tratados, ao codificar normas costumeiras aceitas e eficazes e buscar harmonizar os procedimentos de elaboração, ratificação, denúncia e extinção de tratados. A Convenção entrou em vigor em 27 de janeiro de 1980.

O projeto de Convenção, preparado pela Comissão de Direito Internacional (CDI) das Nações Unidas, foi submetido pela Assembleia Geral da ONU à apreciação da Conferência de Viena sobre o Direito dos Tratados, que, após 20 anos de preparação, adotou a Convenção em 1969. 

Entrou em vigor apenas em 1980, quando atingiu o número mínimo de 35 ratificações, exigida em seu art. 84. Até janeiro de 2018, 116 Estados haviam ratificado a CVDT. Pode-se considerar que os termos da Convenção são aplicáveis aos Estados que não são Partes da mesma, devido ao fato de a CVDT coligir, na essência, o direito internacional consuetudinário vigente sobre a matéria.

A Convenção adota como princípios o livre consentimento, a boa-fé e a norma de direito internacional pacta sunt servanda. Determina, ademais, que um Estado não pode invocar sua lei interna para justificar o descumprimento de um tratado de que seja parte.

O Brasil é parte da Convenção de Viena desde 25 de outubro de 2009, mas a ratificou com ressalvas (Decreto 7030/09). Portugal ratificou-a em 6 de fevereiro de 2004.

Assinatura, ratificação e adesão 
Os tratados e convenções internacionais contêm regras que permitem a entidades diversas assinar, ratificar ou aderir a eles. Alguns tratados são restritos a Estados membros da ONU ou membros do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Em casos raros, há uma lista explícita das entidades às quais o tratado é restrito, não podendo outros a ele aderir. Todavia, geralmente o objetivo das partes negociantes é que o tratado não seja restrito a estados específicos e, portanto, uma redação do tipo "este tratado está aberto para assinatura aos Estados dispostos a aceitar suas disposições" é prevista (é a chamada "fórmula de todos os estados", em oposição à "fórmula de Viena").

O ato de assinar e posteriormente ratificar um tratado como estado negociador tem o mesmo efeito que o ato de adesão por um estado que não esteve envolvido em sua negociação. Normalmente, as adesões ocorrem somente depois que o tratado entrou em vigor, mas o Secretário-Geral da ONU pode aceitar adesões após a negociação e antes mesmo de um tratado entrar em vigor. A única desvantagem de não ser um estado negociador é que não se tem influência sobre o conteúdo de um tratado, mas qualquer membro aderente pode ainda fazer reservas ou declarações com relação a disposições específicas do tratado ao qual deseja aderir, como previsto no artigo 19 da Convenção.

Ver também 
 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais
 Jus cogens

Ligações externas 
 Promulgação no Brasil da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados
 Texto da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados

Tratados assinados em 1969
Tratados que entraram em vigor em 1980
Convenções das Nações Unidas
Tratados da Albânia
Tratados da República Federal da Alemanha
Tratados da República Democrática Alemã
Tratados da Arábia Saudita
Tratados da Argélia
Tratados de Andorra
Tratados da Argentina
Tratados da Arménia
Tratados da Austrália
Tratados da Áustria
Tratados de Barbados
Tratados da Bélgica
Tratados da Bósnia e Herzegovina
Tratados do Brasil
Tratados da República Popular da Bulgária
Tratados de Burquina Fasso
Tratados dos Camarões
Tratados do Canadá
Tratados do Chile
Tratados da República Popular da China
Tratados da Colômbia
Tratados da Coreia do Sul
Tratados da Costa Rica
Tratados da Croácia
Tratados de Cuba
Tratados de Chipre
Tratados da Checoslováquia
Tratados da Dinamarca
Tratados da Eslováquia
Tratados da Eslovénia
Tratados do Egito
Tratados do Equador
Tratados da Estônia
Tratados das Filipinas
Tratados da Finlândia
Tratados do Gabão
Tratados da Geórgia
Tratados da Guatemala
Tratados da Guiné
Tratados de Guiana
Tratados do Haiti
Tratados de Honduras
Tratados da República Popular da Hungria
Tratados das Ilhas Salomão
Tratados da República da Irlanda
Tratados da Itália
Tratados da Jamaica
Tratados do Japão
Tratados da Jugoslávia
Tratados do Cazaquistão
Tratados do Kiribati
Tratados do Kuwait
Tratados do Laos
Tratados do Lesoto
Tratados da Letônia
Tratados da Libéria
Tratados de Liechtenstein
Tratados da Lituânia
Tratados de Luxemburgo
Tratados da Macedónia do Norte
Tratados do Malawi
Tratados da Malásia
Tratados das Maldivas
Tratados do Mali
Tratados de Malta
Tratados de Marrocos
Tratados da Maurícia
Tratados do México
Tratados de Mianmar
Tratados de Montenegro
Tratados de Moçambique
Tratados da Moldávia
Tratados de Nauru
Tratados da Nova Zelândia
Tratados do Níger
Tratados da Nigéria
Tratados de Omã
Tratados dos Países Baixos
Tratados do Panamá
Tratados do Paraguai
Tratados do Peru
Tratados da Polónia
Tratados de Portugal
Tratados do Quirguistão
Tratados do Reino Unido
Tratados da República Centro-Africana
Tratados da Chéquia
Tratados da República do Congo
Tratados da República Dominicana
Tratados de Ruanda
Tratados da Santa Sé
Tratados do Senegal
Tratados da Sérvia e  Montenegro
Tratados de São Vicente e Granadinas
Tratados do Suriname
Tratados da Suécia
Tratados da Suíça
Tratados da Síria
Tratados do Tajiquistão
Tratados de Timor-Leste
Tratados do Togo
Tratados da Tunísia
Tratados do Turquemenistão
Tratados da Tanzânia
Tratados da Ucrânia
Tratados da União Soviética
Tratados do Uruguai
Tratados do Uzbequistão
Tratados do Vietname
Tratados do Zaire
1969 na Áustria
Tratados estendidos à Gronelândia